В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1067 году.
См. также: :Категория:Умершие в 1067 году

Январь 
 25 января — Ин-цзун — китайский император из империи Сун (1063—1067)

Февраль 
 3 февраля — Ростислав Владимирович — князь ростовский до 1057 года, князь волынский (1057—1064), князь тмутараканский (1064—1066)

Май 
 22 мая — Константин X Дука — византийский император с 1059 года

Сентябрь 
 1 сентября — Бодуэн V Благочестивый — граф Фландрии с 1035 года.

Ноябрь 
 27 ноября — Санча Леонская — графиня-консорт Кастилии (1032—1037), первая королева-консорт Кастилии (1037—1065) королева-консорт Леона (1037—1065), жена Фердинанда I Великого

Декабрь 
 9 декабря —  — епископ Праги (1030—1067)
 13 декабря — Ричард д’Эврё — граф д’Эврё с 1037 года.

Дата неизвестна или требует уточнения 
  — король Коннахта с 1046 года.
 Бахманяр — азербайджанский учёный
 Беллем, Жерве де — епископ Ле-Мана (1036—1055), архиепископ Реймса с 1055 года.
 Жоффруа II — граф Прованса. По другим данным, умер в 1065 году.
  — император тангутского царства Си Ся (1047—1067)
 Копси — первый эрл Нортумбрии после нормандского завоевания (1067)
 Леди Годива — англосаксонская графиня, жена Леофрика, эрла (графа) Мерсии, которая, согласно легенде, проехала обнажённой по улицам города Ковентри в Великобритании ради того чтобы граф, её муж, снизил непомерные налоги для своих подданных.
  — архиепископ руанский с 1055 года. Святой римско-католической церкви.
 Мономахиня — неизвестная по личному имени представительница византийской императорской династии Мономахов, в 1046 году выданная замуж за киевского князя Всеволода Ярославича (1030—1093), мать Владимира Мономаха.
 Осульф — эрл Нортумбрии (1067)
 Оттон I — граф Орламюнде с 1039 года, маркграф Мейсена и граф Веймара с 1062 года.
 Ригоберт Овернский — святой римско-католической церкви.
  — китайский каллиграф, ученый и поэт династии Сун
 Эрик VII — король Швеции (1066—1067)

См. также 
 Список умерших в 1066 году
 Список умерших в 1068 году

Примечания 

1067